Батлье () — испанская фамилия и топоним.

Известные носители:
 Батлье-и-Грау, Лоренсо (1810—1887) — уругвайский военный и политик, президент Уругвая.
 Батлье Беррес, Луис (1897—1964) — уругвайский журналист и политик, президент Уругвая.
 Батлье, Она (род. 1999) — испанская футболистка.
 Батлье Ибаньес, Луис (1930—2016) — уругвайский пианист.
 Батлье Ибаньес, Хорхе (1927—2016) — уругвайский политик, президент Уругвая.
 Батлье-и-Ордоньес, Хосе (1856—1929) — уругвайский государственный деятель, президент Уругвая.
 Батлье-и-Каррео, Хосеп (1773—1854) — испанский предприниматель, уругвайский хронист.

Топонимы 
 Хосе-Батлье-и-Ордоньес — небольшой город в северо-западной части департамента Лавальеха, на юго-востоке центральной части Уругвая.